Sirene steht für:
 Sirene (Mythologie), ein weibliches Fabelwesen der griechischen Mythologie (griech. Σειρήν Seirēn)
 „Sirene“ wird in der Heraldik auch eine Meerfrau genannt
 Sirene (Gerät), Einrichtung zur Erzeugung von Heultönen (akustischer Alarm)
 Zur Signalisierung des Wegerechts an Einsatzfahrzeugen mittels einer solchen Sirene, siehe Sondersignal 
 Seekühe (Sirenia) 
 Sirène (Schiffsname), Reihe von U-Booten der französischen Marine
 Sirene (Schiff, 1868), ein deutsches Fahrgastschiff
 Sirene (Zeitschrift) und Neue Sirene, deutsche Literaturzeitschriften
 Die Sirene, Zeitung des Reichsluftschutzbundes 
 sirene Operntheater in Wien
 (1009) Sirene, Asteroid
 Salamureno Sirene (саламурено сирене), Bulgarischer Salzlakenkäse
 Sirenen (Walzer), einen Walzer von Johann Strauss
 Sirenen, auch Sirenenzauber, einen Walzer von Émile Waldteufel

SIRENE steht für:
 Supplementary Information Request at the National Entry, eine Einrichtung des Schengener Informationssystems 
 Système Informatique pour le Répertoire des Entreprises et des Etablissements (Unternehmensregister in Frankreich)

Siehe auch:

 Sirène
 Siren
 Sirenenklänge, Erzählung
 Sirena
 Sirenia
 Syrena

SIRENE